

Села:
 Волиця — Волинська область, Іваничівський район
 Волиця — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Волиця — Волинська область, Турійський район
 Волиця — Житомирська область, Житомирський район, Волицька сільська громада
 Волиця — Житомирська область, Житомирський район, Новогуйвинська селищна громада
 Волиця — Київська область, Бородянський район
 Волиця — Київська область, Фастівський район
 Волиця — Львівська область, Львівський район, Давидівська сільська громада
 Волиця — Львівська область, Львівський район, Рава-Руська міська громада
 Волиця — Львівська область, Самбірський район
 Волиця — Львівська область, Червоноградський район, Великомостівська міська громада
 Волиця — Львівська область, Червоноградський район, Радехівська міська громада
 Волиця — Львівська область, Червоноградський район, Сокальська міська громада
 Волиця — Львівська область, Яворівський район
 Волиця — Рівненська область, Рівненський район
 Волиця — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район
 Волиця — Тернопільська область, Гусятинський район
 Волиця — Тернопільська область, Кременецький район
 Волиця — Тернопільська область, Лановецький район
 Волиця — Тернопільська область, Підгаєцький район
 Волиця — Хмельницька область, Красилівський район
 Волиця — Хмельницька область, Славутський район
 Волиця — Хмельницька область, Теофіпольський район
 Волиця — Хмельницька область, Хмельницький район

 Волиця — колишня назва (до 1936 року) села Воля-Свійчівська Володимирського району Волинської області
 Волиця — колишнє передмістя, тепер центральна частина міста Пустомити
 Волиця — колишнє село, тепер частина міста Теребовля

Залізниця:
 Волиця — зупинний пункт Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці

Населені пункти та їхні частини
 Волиця — село в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Волиця — село в гміні Абрамів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Волиця — село в гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Волиця — село в гміні Краснічин Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Волиця — село в гміні Карчміська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Волиця — село в гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Волиця — село в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Волиця — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Волиця — село в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Волиця — село в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Волиця — село в гміні Надажин Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Волиця — село в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Волиця — село в гміні Ґаць Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Волиця — село в гміні Буківсько Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Волиця — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Волиця — село в гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Волиця — село в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Волиця — село в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Волиця — село в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Волиця — село в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Волиця — село в гміні Лубниці Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Волиця — село в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Волиця — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Волиця — село в гміні Ґодзеші-Великі Каліського повіту Великопольського воєводства
 Волиця — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Волиця — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Волиця — частина міста Дембиця в Дембицькому повіті Підкарпатського воєводства
 Волиця — частина села Ґолеше-Дуже в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Волиця — частина села Строне в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Волиця — частина села Серча в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Волиця — частина села Рацеховиці в гміні Рацеховиці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Волиця — частина села Ольшана в гміні Подегродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Волиця — частина села Луковиця в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Волиця — частина села Воля-Овадовська в гміні Ястшембія Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Волиця — частина села Лятошин у гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Волиця — частина села Ліскувате (Лісковате) в гміні Устрики-Долішні Бещадського повіту Підкарпатського воєводства
 Волиця — частина села Кобиляни в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Волиця — частина села Коженюв у гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Волиця — осада в гміні Ожарув-Мазовецький Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства

Волиця () — село, Пряшівський край, округ Меджилабірці

Див. також 
 Волиця Друга
 Волиця-Барилова
 Волиця-Гніздичівська
 Волиця-Деревлянська
 Волиця-Дружкопільська
 Волиця-Керекешина
 Волиця-Лобачівська
 Волиця-Морозовицька
 Волиця-Польова
 Нова Волиця

Примітки